Пондичерри (Пудуччери):

 Пондичерри — союзная территория в составе Индии.
 Пондичерри — столица одноимённой союзной территории Индии.
 Пондичерри — округ в штате Пондичерри.